Appenzeller steht für:

 die Bewohner diverser Raumeinheiten der Schweiz, siehe Appenzell (Begriffsklärung)
 Appenzeller (Käse)
 Appenzeller Alpenbitter, ein Bitter-Likör

Tierrassen:
 Appenzeller Sennenhund
 Appenzeller Barthuhn
 Appenzellerziege

Appenzeller ist der Familienname folgender Personen:
 Benedictus Appenzeller (1480/1488–1558), niederländischer Kirchenmusiker und Komponist der Renaissance
 Gerd Appenzeller (* 1943), deutscher Journalist
 Hans Appenzeller (1899–??), Schweizer Ruderer
 Immo Appenzeller (* 1940), deutscher Astronom
 Johann-Conrad Appenzeller (1775–1850), reformierter Pfarrer und Volksschriftsteller in der Schweiz
 Karin Appenzeller (* 1980), Schweizer Gleitschirmpilotin
 Othmar Appenzeller (1610–1687), Bürgermeister in der Schweizer Stadt St. Gallen
 Paul Appenzeller (1888–1951), Schweizer Mundartautor

Siehe auch: